Jacques Gaillard peut désigner :
 Jacques Gaillard (1875-1940), violoncelliste ;
 Jacques Gaillard (né en 1948), écrivain et latiniste ;
 Jacques Gaillard (1930-2021), monteur (cinéma) français ;
 Jacques Gaillard (né en 1950), sauteur à ski français, entraîneur de saut à ski et de combiné nordique ;
 Jacques Gaillard (1929-2022), vrai nom de Jean Gallois, musicologue français.